L'École nationale de la chanson est une école fondée en 1998 et faisant partie du Cégep de Granby.

Histoire 
Fondée en 1998 d'une volonté partagée par le Cégep de Granby et du Festival international de la chanson de Granby, l'École de la chanson de Granby change de nom en 2002 pour l'École nationale de la chanson de Granby. En 2014, elle est renommée pour l'École nationale de la chanson.

L'école offre une formation de 10 mois pour les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes qui est orientée sur tous les aspects du métier, de la créativité jusqu'à la gestion de carrière.

Depuis ses débuts, l'école accepte généralement une quinzaine d'élèves à chaque cohorte. Bien qu'elle n'a pas de statut officiel auprès du Ministère de l'Éducation, Enseignement supérieur et Recherche, des démarches sont entamées depuis 2007.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cégep de Granby
 Festival international de la chanson de Granby
 Les Écoles nationales du Québec, un regroupement de cinq écoles spécialisées du Québec

Liens externes 
 

Bâtiment à Granby (Québec)
École de musique au Québec
Établissement scolaire fondé en 1998
Cégep
Enseignement en Montérégie
Culture à Granby (Québec)